«Земля Фараонов» () — фильм 1955 года режиссёра Говарда Хоукса.

Сюжет 
XXVI век до н. э. Жестокий фараон Хуфу и тысячи его солдат возвращаются после очередной победоносной битвы с огромным грузом сокровищ. Желая увековечить свои подвиги, фараон Хуфу принимает решение построить для себя величайшую усыпальницу в виде огромной пирамиды…

В ролях 
 Хокинс, Джек — фараон Хуфу
 Коллинз, Джоан — принцесса Неллифер
 Чаплин, Сидни — Тренех

См. также 
 «Египтянин» — фильм 1954 года.

Примечания

Ссылки 
 «Земля Фараонов» на IMDB

Пеплумы
Исторические фильмы о XXVI веке до н. э.
Фильмы о Древнем Египте
Фильмы на английском языке